Die Wasserkraftwerke in Spanien werden sowohl auf einer Karte als auch in einer Tabelle (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
In Spanien gab es 2008 Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von insgesamt 19.015 MW. Ihr Anteil an der installierten Gesamtleistung von 94.761 MW betrug in diesem Jahr 20,1 %. In regenreichen Jahren kann ihre Jahreserzeugung 40 Mrd. kWh überschreiten, während sie in trockenen Jahren weniger als 25 Mrd. kWh beträgt.

Karte

Wasserkraftwerke

> 100 MW

> 10 MW

> 1 MW

< 1 MW

Siehe auch 
 Liste von Kraftwerken in Spanien
 Liste von Talsperren der Welt (Spanien)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Spanien